FC Jokerit – fiński klub piłkarski
 Jokerit – fiński klub hokejowy